Mody ist der Familienname folgender Personen:

 Ashoka Mody (* 1956), indischer Ökonom
 Pervez Mody, indischer Konzertpianist
 Salifou Mody (* 1962), nigrischer Offizier

MODY steht als Abkürzung für:
 Maturity Onset Diabetes of the Young, erbliche Diabetesformen

Siehe auch:
 Modi

Abkürzung